Алешинский (Алёшинский) сельский округ — название внутрирайонных единиц нескольких регионов, различного происхождения. Обозначение Алешинский происходит от топонима Алешня, название  Алёшинский от того же в варианте Алёшня или имени Алёша и его производных.

Брянская область 

 Алешинский сельский административный округ Дубровского района
 Алешинский сельский административный округ Навлинского района

Рязанская область 

 Алешинский сельский округ Рыбновского района
 Алешинский сельский округ Ряжского района
 Алёшинский сельский округ Сасовского района

Тверская область 

 Алёшинский сельский округ Рамешковского района (до 2005 года)

Тульская область 

 Алёшинский сельский округ Ленинского района